Het FIM Wereldkampioenschap Supersport 2007 was het negende seizoen van dit kampioenschap en telde dertien wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 24 februari verreden op het Losail International Circuit in Qatar. De laatste wedstrijd werd op 7 oktober op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk verreden. De Turk Kenan Sofuoğlu wist het kampioenschap te winnen met 276 punten.

Kalender

Coureurs/Teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Motorsport in 2007
Wereldkampioenschap Supersport